ТПС — футбольний клуб з м. Турку, Фінляндія.
 ТПС — хокейний клуб з м. Турку, Фінляндія.